Ащин — фамилия. Известные носители:

 Ащин, Дмитрий Евгеньевич (род. 1981) — российский гребец.
 Ащин, Илья Евгеньевич (род. 1980) — российский гребец. Бронзовый призёр чемпионата Европы (2007).

См. также 
 Ащина